

Gueule 
Le mot gueule est souvent utilisé comme insulte envers un être humain
 La gueule désigne la bouche ou le museau d'un animal carnassier, et abusivement la bouche d'un animal, ou familièrement le visage d'un être humain.
 La gueule-de-loup, ou encore gueule-de-lion, est un nom vernaculaire du .
 La Gueule, rivière de la Belgique et des Pays-Bas, affluent de la Meuse
 L'expression gueules noires désignait les mineurs de fond
 gueule de bois
 Gueule d'amour, film français de Jean Grémillon (1937),
 Gueule d'ange, film français de Marcel Blistène (1955)
 grande gueule
 amuse-gueule
 désigne aussi la bouche d’un humain, langage familier
 expression vulgaire dans un langage familier

Voir aussi 
 Geulle et Geulle aan de Maas, deux villages néerlandais situés sur la Gueule.
 Taggle

Gueules 
 Le gueules, en héraldique désigne la couleur rouge. Le mot est considéré comme un singulier par la majorité des auteurs. Toutefois, il n'est pas rare de le trouver employé au pluriel.